Shukman ist der Familienname folgender Personen:

 David Shukman (* 1958), britischer Wissenschaftsjournalist
 Harold Shukman (1931–2012), britischer Historiker
 Henry Shukman (* 1962), britischer Reiseschriftsteller